Орта́нс Дьедью́ (; 19 августа 1983, Зигиншор, Сенегал) — сенегальская дзюдоистка, участница Олимпийских игр 2004, 2008 и 2012 годов.

На Церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 был знаменосцем команды Сенегала.

Карьера 
На Олимпиаде 2004 года участвовала в весовой категории до 52 кг. На стадии 1/8 уступила японке Юки Ёкосаве.

На Олимпиаде 2008 года, проходившей в Пекине, участвовала в весовой категории до 52 кг. Однако на втором этапе уступила дзюдоистке из Алжира Сорае Хаддад.

На Олимпиаде в Лондоне участвовала в категории до 57 кг. На втором этапе уступила дзюдоистке из Австрии .

Ссылки 
 Дьедью на сайте Летних Олимпийских игр 2012 года 
 
 

Дзюдоисты по алфавиту
Дзюдоисты Сенегала
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года